

События 

 Тостиг, старший сын Годвина, стал герцогом Нортумбрии.
 Победа лютичей над немцами.
 1055—1057 — папа Виктор II, немец.
 Ок.1055 — смерть Хамфри Гвискара, брата Роберта. Роберт Гвискар стал предводителем всех норманнов в Сицилии.
 1055—1061 — князь Чехии Спытигнев II.
 1055, январь — 1056, август — императрица Византии Феодора (981—1056, 31.8). Дочь Константина VIII.
 Сельджуки разгромили государство Буидов и присоединили его территорию. Они заняли Багдад (с согласия халифа) и заставили аббасидского халифа Аль-Каима дать Тогрул-беку титул султана. Сельджуки начали угрожать Византии.
 Поселение половцев в днепровских степях. Первое появление половцев у русских границ.
 Успешный поход князя Всеволода Ярославича на торков.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1055 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1055 году
 Хананель бен Хушиэль
 Сивард
 Константин IX Мономах
 Вельф III, герцог Каринтии
 Адальберт, маркграф Австрии

См. также

Примечания